Het eerste Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen uit 1899.
 Het tweede Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen uit 1907.